

Geografia

Hilltown – in Scozia
Hilltown – in Irlanda del Nord

Hilltown – in Pennsylvania
Hilltown – in Indiana

Hilltown – in Australia Meridionale